Петр Куприянович Прищепа (19 июня 1937, село Сербы Емильчинского района, теперь Житомирской области — 2 июня 2014, город Ровно) — советский партийный деятель, председатель Ровенского облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов. Член ЦК КПУ в 1990 — 1991 г. Народный депутат СССР в 1989 — 1991 г.

Биография 
Учился в Черницком сельскохозяйственном техникуме Львовской области. В 1960 году окончил агрономический факультет Львовского сельскохозяйственного института.

В 1960 — 1961 г. — агроном колхоза «Коммунист» Ровенского района Ровенской области.

В 1961 году стал членом КПСС.

В 1961 — 1963 г. — директор Ровенской областной контрольно-семенной лаборатории.

В 1963 — 1966 г. — инструктор сельскохозяйственного отдела Ровенского областного комитета КПУ.

В 1966 — 1973 г. — 1-й секретарь Корецкого районного комитета КПУ Ровенской области.

В 1973 — 1977 г. — секретарь Ровенского областного комитета КПУ.

В июле 1977 — сентябре 1989 г. — председатель исполнительного комитета Ровенской областной рады народных депутатов.

В августе 1989 — ноябрь 1990 г. — 1-й секретарь Ровенского областного комитета КПУ.

В апреле 1990 — июль 1994 г. — председатель Ровенской областной рады. В июле 1994 — июне 1998 г. — заместитель председателя Ровенского областного совета.

С 1998 — на пенсии. В 1998 — 2005 г. — консультант председателя Ровенской областной государственной администрации.

Звание 
 полковник

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 два ордена «За заслуги»
 медали

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. Одинадцяте скликання — Київ, 1985.
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Родившиеся в 1937 году
Умершие в 2014 году
Родившиеся в Емильчинском районе
Народные депутаты СССР
Первые секретари Ровненского обкома КП Украины
Председатели Ровенского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС